Carsten Rasmussen kan henvise til:

 Carsten Rasmussen (borgmester i Lejre Kommune) (født 1956) – borgmester i Lejre Kommune fra 2016
 Carsten Rasmussen (borgmester i Næstved Kommune) (født 1971) – borgmester i Næstved Kommune fra 2011